Nasif oder Nāsif ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdi Nasif (* 1989), bulgarischer Gewichtheber
 Malak Hifnī Nāsif (1886–1918), ägyptische Frauenrechtlerin